Cupid (кор.: 큐피트) — южнокорейская женская поп группа. 15 апреля 2015 г. осуществили дебют, выпустив сингл альбом «I Feel Good», под руководством In Entertainment.

История 
Впервые Cupid были представлены публике апреля 2015 года через их дебютное видео. В мае 2015, Cupid появились в музыкальном шоу канала MBC, Show Champion. В ноябре 2015 лидер группы Бона стала частью eSports и стал участвовать в качестве игрока StarCraft.

Участники

Текущие 
 Бона — лидер, вокалист
 Джэнна — рэппер, вокалист
 Пуреум — рэппер, вокалист
 Амин — вокалист

Бывшие 
 Саран — вокалист
 Ера — вокалист
 Нараюри — вокалист

Дискография

Синглы

Ссылки 
 http://www.allkpop.com/article/2015/11/k-pop-e-sports-collide-k-pop-girl-group-member-to-join-korean-e-sports-team

Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году